Das Africa Eco Race 2016 war die 8. Ausgabe des Africa Eco Race (AER). Die Rallye begann am 27. Dezember 2015 in Monaco und endete am 10. Januar 2016 in der Nähe von Dakar am Lac Rose im Senegal.

Route 
Nach den administrativen und technischen Abnahmen am 26. Dezember 2015 startete das AER 2016 am 27. Dezember 2015 im Port Hercule in Monaco und führte von dort ins französische Sète, um die Teilnehmer vom dortigen Hafen per Fähre ins marokkanische Nador zu bringen. Am 29. Dezember 2015 wurde die Rallye auf knapp 6000 Kilometer, davon 3812 Wertungskilometer auf dem afrikanischen Kontinent über 5 Etappen in Marokko und der Westsahara, 6 Etappen in Mauretanien und der letzten Etappe im Senegal fortgesetzt.

Teilnehmer 
An der Rallye nahmen insgesamt 69 Fahrzeuge teil – 39 Autos und LKW sowie 30 Motorräder.

Etappen

Endergebnisse

Motorräder

Autos

Lkw

Einzelnachweise

Weblinks 
 africarace.com
 http://2016.africarace-live.com/en
 Africa Eco Race 2016 auf euro4x4parts.com

Motorsportveranstaltung 2016
2016
Motorsportwettbewerb
Sport (Afrika)
Sport (Dakar)
Motorsport an Land
Rallye Raid
Rallyeveranstaltung